Il doppio  dello  Slovak Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Dlouhý e Michail Elgin erano i detentori del titolo, ma Dlouhy quest'anno non ha partecipato.

Elgin ha fatto coppia con Michal Mertiňák e ha perso contro Gero Kretschmer e Jan-Lennard Struff, che hanno perso in finale contro Henri Kontinen e Andreas Siljeström 7–6(8–6), 6–2.

Teste di serie

  František Čermák /  Łukasz Kubot (Quarti di finale)
  Filip Polášek /  Lukáš Rosol (Quarti di finale)

  Michail Elgin /  Michal Mertiňák (Semifinali)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinali)

Tabellone

Note 
 

Slovak Open 2013
ATP Challenger Tour 2013